Keith Stuart Irving (né le  à Beverly, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1972 à Sapporo, il remporte la médaille d'argent.

Biographie

Statistiques en carrière

En club 

| 1971-1972 || États-Unis || International || 52 || 20 || 16 || 36 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Gears de Saginaw || LIH || 72 || 35 || 36 || 71 || 74 || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Barons de Cleveland || LAH || 4 || 1 || 0 || 1 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Gears de Saginaw || LIH || 69 || 25 || 29 || 54 || 63 || 13 || 4 || 7 || 11 || 4
|-
| 1974-1975 || Gears de Saginaw || LIH || 75 || 32 || 44 || 76 || 97 || 19 || 17 || 14 || 31 || 27
|-
| 1975-1976 || Gears de Saginaw || LIH || 78 || 33 || 30 || 63 || 117 || 12 || 4 || 2 || 6 || 15
|-
| 1976-1977 || Gears de Saginaw || LIH || 78 || 23 || 37 || 60 || 57 || 19 || 5 || 7 || 12 || 9
|-
| 1977-1978 || Gears de Saginaw || LIH || 80 || 35 || 44 || 79 || 56 || 5 || 2 || 1 || 3 || 20
|-
| 1978-1979 || Gears de Saginaw || LIH || 71 || 20 || 25 || 45 || 48 || 4 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
| 1979-1980 || Gears de Saginaw || LIH || 5 || 1 || 0 || 1 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Owls de Grand Rapids || LIH || 59 || 13 || 19 || 32 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Admirals de Milwaukee || LIH || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Mohawks de Muskegon || LIH || 17 || 5 || 5 || 10 || 19 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1981-1982 || Mohawks de Muskegon || LIH || 64 || 15 || 17 || 32 || 67 || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Mohawks de Muskegon || LIH || 2 || 0 || 1 || 1 || 5 || - || - || - || - || -

| 674 || 237 || 288 || 525 || 649 || 75 || 32 || 34 || 66 || 91

Internationales 

| 1972 ||align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 2 || 1 || 3 || 6 ||align="left"|  Médaille d'argent

Palmarès 
 1971-1972
  Médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sapporo
 1975-1976
 Seconde équipe d'étoiles de la LIH
 1976-1977
 Champion de la Coupe Turner

Références 

Naissance en février 1949
Naissance à Beverly (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Médaillé d'argent olympique américain
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Gears de Saginaw
Joueur des Owls de Grand Rapids
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Mohawks de Muskegon
Champion de la Coupe Turner
Attaquant de hockey sur glace
Militaire américain de la guerre du Viêt Nam